Mikael Appelgren (rukometaš)
Mikael Appelgren (stolnotenisač)